Armășeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Armășeni (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Armășeni (Băcești), Dorf im Kreis Vaslui
 Armășeni (Bunești-Averești), Dorf im Kreis Vaslui